У млекопитающих трихоциты - это специализированные эпителиальные клетки, из которых формируются волосы и ногти с высокой механической устойчивостью. Их можно идентифицировать по тому, что они экспрессируют "твердые", "трихоцитарные" или "волосяные" кератиновые белки. Это модифицированные кератины, содержащие большое количество аминокислоты цистеина, которая облегчает химическое сшивание этих белков с образованием прочного материала, из которого состоят волосы и ногти.

Цитология
Клетки тела человека